Ulz steht für:
 deutscher Name für Noce (Trentino), ein Fluss im norditalienischen Trentino

Ulz ist der Familienname folgender Person:
 Mira Sophia Ulz, österreichische Sängerin